Sohaemus ist der Familienname folgender Personen:

 eines Dieners Herodes’ des Großen, siehe Sohaemus (Herodes)
 eines von Caligula 38 n. Chr. eingesetzten Regenten von Ituräa, siehe Sohaemus (Ituräa)
 eines Königs von Emesa und der Sophene, siehe Sohaemus (Emesa)
 eines arsakidischen Königs von Armenien, siehe Sohaemus (Armenien)